Мостаганемский университет — государственное высшее учебное заведение им. Абдельхамида Ибн Бадиса в городе Мостаганем, Алжир, задачей которого является обучение, научные исследования и техническое развитие.

На его факультетах обучаются почти 29000 студентов, работают 1374 преподавателя и 1254 технических работников. Он объединяет широкий спектр дисциплин: медицина, наука и техника, информатика, агрономия, биология, право, экономика, искусство, политология, физическая культура и спорт.

История 
Первое учебное заведение в Мостаганеме — институт сельскохозяйственных технологий, был основан в 1969 году. В 1978 году был создан университетский Центр Мостаганема. Его цель — дать студентам высшее образование в области биологии, общей медицины и химии. В 1984 году проводится новая перестройка в области фундаментальных наук, а также физического и спортивного образования. В 1992 году университетский центр Мостаганема был реогрганизован и разделён на университетский центр Мостаганем, четыре школы и институт. В 1992 году создана новая организация, высшее учебное заведение Мостаганем. В 1997 году образовательная инфраструктура института агрономии в университетского центра была объединена, и в 1998 году он получил статус университета в Мостаганеме(Указ № 98-220 (U.M.A.B).

Университет Мостаганема назван в честь Абд аль-Хамида Бен Бадиса, знаковой фигуры мусульманского реформистского движения в Алжире. Он был талантливым педагогом, философом, мусульманским провидцем, журналистом и революционером, как в области литературного творчества, так и в области знаний. Национальный праздник «Юм Эль Ильм’» или «День знаний» отмечается в его честь 16 апреля каждого года, а также в ознаменование даты его смерти.

Один из факультетов университета Мостаганема располагается в историческом здании, построенном для военной академии французской армии. После возвращения Алжиру независимости, в нём открылось учебное заведение — Университет Мостаганема. Дизайнерское решение в данном случае отображает довольно редкое явление в архитектуре колониального периода: здание построено в арабском стиле, несмотря на то, что в нём предполагалось размещение учащихся французской военной академии.

Основные направления 
 Университет готовит кадры для экономического, социального и культурного развития страны, обучает и готовит молодых исследователей для научной работы, вносит весомый вклад в приобретение, развитие и широкое распространение знаний.
 Основные усилия направлены на разработку национальных проектов в области научных исследований и технологического развития.
 Поощрение и распространение национальной культуры в научных исследованиях.
 Участие в укреплении национального научного потенциала.
 Оценка результатов исследований и распространение научно-технической информации.
 Участие научного и культурного сообщества в обмене знаниями и их обогащении.

Структура 
Он состоит из девяти факультетов и одного института, а именно:
 Факультет науки и вычислительной техники
 Факультет естествознания
 Факультет науки и техники
 факультет искусств и литературы
 Факультет наук о природе и обществе
 Факультет права и политики
 факультет экономики, коммерции и управления
 Факультет социальных наук
 Факультет медицины
 Институт спорта и физического воспитания

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт

Университеты
Общество Алжира